Tenisový turnaj ATP China Open 2011 se konal ve dnech 1. – 9. října v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 500. Odměny činily 2 100 000 dolarů.

Obhájcem titulu byla světová jednička Novak Djoković, který se z turnaje odhlásil pro zranění zad.

Vítězem se stal třetí nasazený Tomáš Berdych, jenž ve finále za dvě hodiny a jednu minutu porazil Marina Čiliće ve třech setech. Na žebříčku ATP v následné pondělní klasifikaci postoupil z desátého na sedmé místo.

Titul ve čtyřhře získal třetí nasazený francouzsko-srbský pár Michaël Llodra a Nenad Zimonjić.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Tomáš Berdych (vítěz)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Andy Roddick (1. kolo)
  John Isner (odstoupil)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže obdrželi divokou kartu:
  Li Če
  Wu Ti
  Čang Ce

Hráči, kteří postoupili z kvalifikace:
  Flavio Cipolla
  Marsel İlhan
  Philipp Kohlschreiber
  Albert Ramos
  Grega Žemlja – postoupil jako šťastný poražený
  Paul Capdeville – postoupil jako šťastný poražený
  Teimuraz Gabašvili – postoupil jako šťastný poražený

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2011